Scheeser ist der Familienname folgender Personen:

 Horst Scheeser (1912–1998), rumänischer Skirennfahrer
 Julia Scheeser (* 1997), deutsche Sängerin und Synchronsprecherin
 Petra Scheeser (* 1966), deutsche Sängerin